Herdern – miejscowość i gmina w Szwajcarii, w kantonie turgowia. W 2017 roku liczyła 1034 mieszkańców.

Miejscowości w Szwajcarii
Gminy w kantonie Turgowia